Abdulah je ime več oseb:
 Abdulah Bin Abdel Kadir Munši, malajski pesnik (1796-1854)
 Abdulah el-Salem el-Sabah, kuvajtski šejk (1909-1965)
 Abdulah bin Abdul Aziz, kralj Saudove Arabije
 Abdulah Ibn Husein, jordanski vladar (1882-1951)

Glej tudi 
 Abdul